

Codici 
 MAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mangochi (Malawi)
 mai – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua maithili

Anime e manga 
 Mai la ragazza psichica (Mai) – manga sceneggiato di Kazuya Kudo e disegnato da Ryoichi Ikegami
 Mai – personaggio del manga e anime Dragon Ball
 Mai – personaggio della serie di visual novel Popotan
 Mai Mishō – personaggio dell'anime Pretty Cure Splash Star

Geografia 
 Distretto di Mai-Mne – nel sud dell'Eritrea
 Distretto di Mai – della provincia di Phongsali, nel Laos

Musica 
 Mai/Che mi succede adesso – singolo di Junie Russo del 1976
 Mai – singolo di Alessandro Casillo del 2012
 Mai – singolo di Giaime del 2019
 Mai – singolo di Ensi del 2021

Persone 
 Angelo Mai – cardinale italiano 
 Dominic Mai Thanh Lương – vescovo cattolico vietnamita naturalizzato statunitense
 Ella Mai – cantautrice britannica
 Gino Aldi Mai – avvocato e politico italiano
 Jeannie Mai – personaggio televisivo ed esperta di moda statunitense
 Karl Mai – calciatore tedesco
 Loren Cristina Mai – modella italiana
 Luigi Mai – compositore di scacchi italiano
 Marie-Mai – cantante canadese
 Mukhtar Mai – attivista pakistana
 Ottavio Mai – artista e scrittore italiano
 Vincenzo Mai – artista italiano

 Mai Chao – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese

Altro 
 Mai 麥 – cognome cinese (in caratteri cinesi tradizionali)
 MAI – organizzazione senza scopo di lucro di Montréal

Altri progetti